

Niemcy 
 Köfering – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona

Osoby 
 Hugo von Lerchenfeld-Köfering – niemiecki dyplomata
 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg – niemiecki polityk

Inne 
 Köfering – zamek